Die Abkürzung WRU steht für:

 Welsh Rugby Union
 Waikato Rugby Union
 Eigenschaft "Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme vermindert" bei einem Sicherheitsschuh

WRU